Calamity Jane : aventurière de la conquête de l'Ouest américain (1852-1903).

Cinéma et télévision 
 Calamity Jane : album de bande dessinée de Lucky Luke.
 Calamity Jane : chanson de Camélia Jordana sortie en 2010.
 Calamity Jane : série télévisée d'animation franco-américaine.
 Calamity Jane : téléfilm de James Goldstone diffusé en 1984.

Voir aussi 

 Calamity Jane, lettres à sa fille : recueil regroupant plusieurs lettres que l'aventurière aurait écrites à sa fille.
Jane